Antoni Carreras i Casanovas (l'Espluga de Francolí), historiador català
 Antoni Carreras Quiroga (Palma, 1933), ciclista balear